Il giardino dei ciliegi – opera teatrale di Anton Čechov
Il giardino dei ciliegi – film televisivo del 1981
Il giardino dei ciliegi – film del 1992
Il giardino dei ciliegi – film diretto da Michael Cacoyannis del 1999